festa bella in crema

Sigle 
 Sub-loop unbundling nella telefonia di rete fissa

Codici 
 SLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto George F. L. Charles / Vigie, Castries, Saint Lucia
 SLU – Stato limite ultimo